Hugh Pearman ist der Name folgender Personen:

*Hugh Pearman (Cricketspieler) (* 1945), englischer Cricketspieler
Hugh Pearman (Journalist) (* 1955), britischer Journalist, Kunstkritiker und Architekturhistoriker